Gudenberg ist Namensbestandteil von

 Burgruine Großer Gudenberg, Burgruine westlich der Kernstadt von Zierenberg im Landkreis Kassel, Nordhessen 
 Burgruine Kleiner Gudenberg, Burgruine westlich der Kernstadt von Zierenberg im Landkreis Kassel, Nordhessen
 Gudenberg (Adelsgeschlecht), ehemaliges hessisches Adelsgeschlecht
 Groppe von Gudenberg, ehemaliges hessisches Adelsgeschlecht
 Wolff von Gudenberg, altes hessisches Adelsgeschlecht 

Gudenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Wilhelm Wolff von Gudenberg († 1726), Dompropst in Münster (1722–1726) 
 Heinrich V. von Gudenberg, gräflich-waldeckischer und landgräflich-hessischer Lehnsmann und Amtsträger

Siehe auch:
 Gudensberg
 Gutenberg